Protasius ist ein männlicher Vorname. Er stammt aus dem Griechischen und bedeutet der Erste oder der Vorangestellte.

Bekannte Namensträger sind:
 Gervasius und Protasius, Märtyrer und Heilige († um 300)
 Protasius von Mailand, 9. Bischof von Mailand, Heiliger († um 344)
 Protasius von Lausanne, Bischof von Lausanne, Heiliger († um 650)
 Johann Protasius von Anstett, russischer Diplomat (* 1766; † 1835)

Siehe auch:
 Primus (Vorname), lateinische Entsprechung

Männlicher Vorname